Landolfo I di Capua, duca di Capua dal 840 al 842
 Landolfo II di Capua, duca di Capua dal 862 al 879
 Landolfo III di Capua, principe di Capua dal 935 al 943
 Landolfo IV di Capua, detto il Rosso, principe di Capua dal 943 al 961
 Landolfo V di Capua, principe di Capua dal 959 al 968
 Landolfo VI di Capua, principe di Capua dal 968 al 982
 Landolfo VII di Capua, principe di Capua dal 999 al 1007
 Landolfo VIII di Capua, principe di Capua dal 1057 al 1059